Buick steht für:
 Buick, US-amerikanische Automarke
 Buick (chinesische Automarke), chinesische Automarke von SAIC General Motors
 David Dunbar Buick (1854–1929), US-amerikanischer Ingenieur, Erfinder und Industrieller

Der Buick steht für:
 Der Buick, Roman von Stephen King